L'edizione 2002-03 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Mateja Kežman (), con 35 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 2002-03.
 Excelsior e De Graafschap retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Classifica dei marcatori

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2002-2003

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Campionato olandese di calcio